

Geografia 
 Stati Uniti d'America
Glen Flora – comunità non incorporata della Contea di Wharton, Texas
Glen Flora – villaggio della Contea di Rusk, Wisconsin